Miejscowości w USA:
 Lake Mary – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Seminole
Gminy w USA:
 Lake Mary (ang. Lake Mary Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Douglas